A Seleção Suíça de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Como cabeça de chave do grupo E, a Suíça enfrentou as seleções do Equador, da França e de Honduras.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014